Fresenius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Wilhelm Fresenius (1896–1971), tysk evangelisk teolog
 Georg Fresenius (1808–1866), tysk läkare och botaniker
 Heinrich Fresenius (1847–1920), tysk kemist
 Johann Philipp Fresenius (1705–1761), tysk evangelisk teolog
 Remigius Fresenius (1818–1897), tysk kemist
 Richard Fresenius (1844–1903), tysk målare
 Theodor Wilhelm Fresenius (1856–1936), tysk kemist
 Wilhelm Fresenius (1913–2004), tysk kemist

Efternamn